Das Junioreneinzel der Wimbledon Championships 2022 ist ein Tenniswettbewerb in London.

Vorjahressieger ist Samir Banerjee.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Junioreneinzel
2022